— японская фамилия. Известные носители:
 Ёкояма, Дзюри (род. 1955) — японская волейболистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 Ёкояма, Кэндзо (род. 1943) — японский футболист.
 Ёкояма, Мицутэру (1934—2004) — японский мангака.
 Ёкояма, Рэйна (род. 2001) — японский идол, участница японской поп-группы Morning Musume.
 Ёкояма, Сидзуо (1890—1961) — генерал-лейтенант японской императорской армии.
 Ёкояма, Тайкан (1868—1958) — японский художник.
 Ёкояма, Такаси (1913—?) — японский пловец.
 Ёкояма, Тиса (род. 1969) — японская сэйю.
 Ёкояма, Хироми (род. 1949) — японский учёный и популяризатор науки